César Díaz (voetballer), Spaans voetballer
 César Díaz Escobar (Chileens voetballer)
 César Díaz (gitarist), Puerto Ricaans gitarist
 César Díaz (regisseur), Belgisch-Guatemalteeks filmregisseur
 César Díaz (militair), Uruguayaans generaal en revolutionair